El nombre de Diego Enríquez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Diego Enríquez del Castillo (1443-después de 1503). Cronista e historiador español. Fue capellán y consejero real del rey Enrique IV de Castilla.
 Diego Enríquez de Guzmán (m. 1556). Noble español de la familia Enríquez. Fue conde de Alba de Liste.
 Diego Enríquez de Castañeda y Manrique (c. 1535-1601). Noble y militar español que llegó a ser maestre de campo del Tercio de Sicilia.